Daigeler ist der Familienname folgender Personen:

 Bina Daigeler (* 1965), deutsche Kostümbildnerin in Spanien
 Eugen Daigeler (* 1979), römisch-katholischer Priester, Theologe und Liturgiker